Николай Терехов:
 Терехов, Николай Акинфович (1835—1913) — русский фотограф.
 Терехов, Николай Петрович — народный комиссар местной промышленности КазССР февраль 1938 г. — июнь 1938 г.